D’erlanger bezeichnet:

 D’erlanger (Band), eine 1983 gegründete japanische Rockband

D’Erlanger ist der Name folgender Personen:

 André d’Erlanger, französischer Autorennfahrer
 Emile Beaumont Baron d’Erlanger (1866–1939), französischer Bankier, Musiker, Musikliebhaber und Förderer der Künste
 Frédéric A. Baron d’Erlanger  (ursprünglich Friedrich Alfred Freiherr von Erlanger; 1868–1943), anglo-französischer Bankier und Komponist
 Frédéric Emile Baron d’Erlanger (ursprünglich Friedrich Emil Erlanger; 1832–1911), deutscher Bankier und Konsul
 Gérard d’Erlanger (1905–1962), Manager
 Leo Frédéric Alfred Baron d’Erlanger (auch Leo Friedrich Alfred Baron von Erlanger; 1898–1978), englischer Kaufmann und Bankier
 Rodolphe d’Erlanger (ursprünglich Rudolf Franz Freiherr von Erlanger; 1872–1932) anglo-französischer Maler, Musikwissenschaftler und Orientalist

Siehe auch:
 Erlanger